Валтырево — деревня в Вачском районе Нижегородской области. Входит в состав Казаковского сельсовета.

До 28 августа 2009 года находилась в составе Алтунинского сельсовета.

Расположена деревня в 5 км к юго-востоку от райцентра Вача, у истоков реки Перя (правый приток Серёжи), высота над уровнем моря 177 м. Ближайшие населённые пункты: Горышово в 300 м южнее, Мочалово в 1 км на восток и Нершево в 1,2 км на юго-восток.

До революции входила в Горбатовский уезд Нижегородской губернии.

Население

Примечания

Ссылки 
  Топографическая карта Вачского района, Нижегородская область
 

Населённые пункты Вачского района